Arctosa sandeshkhaliensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Bengale-Occidental en Inde.

Description 
La femelle holotype mesure  et le mâle paratype .

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de sandeshkhaliensis et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Sandeshkhali.

Publication originale 
 Majumder, 2004 : A new species of wolf spider (Araneae: Lycosidae) from crop fields of the Sundarban Estuary, West Bengal, India. Journal of the Bombay Natural History Society, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Lycosidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Bengale-Occidental